Langweiler (Kusel)
 Langweiler (Birkenfeld)

Desambiguações de topônimos